Die Bank steht für:

 Die Bank (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Finanzen
 Die Bank (1915), US-amerikanische Filmkomödie von Charlie Chaplin (1915) 
 Die Bank (2000), dänischer Film von Per Fly (2000) 
 Die Bank für Camille Monet auf einer Gartenbank, Gemälde